

Acronyme 
Luca ou LUCA est un acronyme qui peut désigner :
  (en français, Dernier ancêtre commun universel), le dernier ancêtre commun aux trois lignées cellulaires (archées, bactéries et eucaryotes), et donc à l'ensemble des espèces vivant actuellement sur Terre ;

Désignation de personnes

Prénom 
Luca est un prénom italien.

Patronyme 

 la famille Luca, une famille patricienne de Venise ;
 Claudio Luca, un producteur et acteur canadien ;
 Danilo Di Luca (1976-), un cycliste italien ;
  (1969-), un mathématicien roumain ;
 Ghérasim Luca (1913-1994), un poète roumain et théoricien du surréalisme ;
 Lionnel Luca (1954-), un homme politique français ;
 Nathalie Luca (1966-), une sociologue et chercheuse au CNRS.

Toponyme 

 San Luca, une commune de la province de Reggio de Calabre en Italie.

Autres 
Luca ou peut aussi désigner :
 Luca, film d'Enrico Casarosa produit par Pixar Animation Studios ;
 LUCA, un roman policier de Franck Thilliez, paru en 2019, nommé en référence à l'acronyme LUCA signifiant last universal common ancestor ;
 Luca, un personnage de fiction de la série d'animation japonaise Yu-Gi-Oh! 5D's ;
 Affaire Luca, affaire criminelle suisse.

Prénom italien
Prénom roumain